Клей () — округ в США, штате Айова. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Спенсер.

История 

Округ Клей был сформирован  года.

География 

Согласно данным Бюро переписи населения США площадь округа Клей составляет 1473 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 18
  Шоссе 71
  Автострада 10

Соседние округа 

 Дикинсон  (север)
 Пало-Алто  (восток)
 Бьюна-Виста  (юг)
 О'Брайен  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 22,9 % составляли дети до 18 лет, 19,0 % люди возрастом более 65 лет. 50,9 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 97,8 % белых, 0,3 % афроамериканцев, 0,2 % представителей коренных народов, 1,1 % азиатов, 3,0 % латиноамериканцев. 0,7 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $19451. 10,8 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $44746.

Также 88,0 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 16,3 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Айовы